Улица Крашени́нникова — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память о С. П. Крашенинникове:
 Улица Крашенинникова — улица в Вилючинске.
 Улица Крашенинникова — улица в Елизове.
 Улица Крашенинникова — улица в Новосибирске.
 Улица Крашенинникова — улица в Санкт-Петербурге.